Абуна Матфий (Матиас) — глава Эфиопской православной церкви, шестой Патриарх Абиссинский, Католикос Эфиопии.

Биография 
Родился в 1937 году по эфиопскому календарю (1941/42 в григорианском) в провинции Тыграй.

В 1957 году рукоположён в сан диакона тогдашним архиепископом Эритреи. В 1963 году принимает монашество и был рукоположён в иерейский сан. С 1971 по 1976 год служил в соборе Святой Троицы в Аддис-Абебе.

В 1978 был назначен эфиопским епископом Иерусалима. Позднее был возведён в ранг архиепископа.

В начале 1980 года выступил против коммунистического режима Дерга. После этого тринадцать лет жил в Вашингтоне. В 1992 году вернулся в Эфиопию и был назначен архиепископом Северной Америки.

В 2009 году был возвращён на Иерусалимскую кафедру.

Был избран предстоятелем Эфиопской церкви 28 февраля 2013 года, получив 500 из 806 голосов. Интронизация состоялась 3 марта в соборе Святой Троицы.

Примечания

Ссылки 
His Holiness official Twitter
His Holiness official Facebook

Христианство в Эфиопии
Религиозные деятели Эфиопии